Белогорцев — русская фамилия. Известные носители:

 Белогорцев, Владимир Фёдорович (1879—1955) — участник Белого движения.
 Белогорцев, Игорь Дмитриевич (1911 — ?) — советский архитектор.
 Белогорцев, Максим Анатольевич (род. 1996) — российский волейболист.